Kitagawa é um nome comum japonês que pode se referir a:

Localidades japonesas
 Kitagawa (Kōchi)
 Kitagawa (Miyazaki)
 Estação Tosa-Kitagawa

Pessoas 
 Asami Kitagawa, nadadora japonesa
 Ichitarō Kitagawa, famosa pintora japonesa
 Issei Kitagawa, político japonês
 Johnny Kitagawa, promotor japonês
 Katsutoshi Kitagawa, lírico japonês
 Kazuo Kitagawa, ministro da silvicultura no Japão
 Keiichi Kitagawa, motociclista japonês
 Keiko Kitagawa, atriz e modelo japonesa
 Miyuki Kitagawa, escritor de mangá japonês, como Ano Ko ni 1000%
 Sho Kitagawa, escritor de mangá japonês
 Takurō Kitagawa, dublador de Sigma Seven
 Tomokatsu Kitagawa, político japonês
 Tsutomu Kitagawa, ator e dublê japonês
 Yonehiko Kitagawa, dublador japonês
 Yoshio Kitagawa, jogador de futebol japonês
 Yuuko Kitagawa, escritor de mangá japonês

Personagens fictícias 
 Jun Kitagawa de Kanon
 Kenta Kitagawa de Digimon Tamers

Desambiguação